Ulica Poznańska w Kaliszu
 Ulica Poznańska w Poznaniu
 Ulica Poznańska w Warszawie
 Ulica Poznańska we Wrocławiu

Zobacz też: Brama Poznańska w Bydgoszczy

Poznańska